«The World We Knew (Over and Over)» — популярная американская песня, записанная Фрэнком Синатрой в 1967 году. Мелодия была написана немецким композитором Бертом Кемпфертом и издана на одноимённом альбоме в марте 1967 года.

Впервые песня появилась в альбоме «The World We Knew» в 1967 году, а через год как сингл. Песня достигла 30 места в американском хит-параде в сентябре 1967 года. В хит-параде самых проигрываемых по радио песен «Over and Over» пять недель удерживала первую позицию. Таким образом она стала шестым и последним синглом Синатры, вошедшим в топ чарт.

Песня была переведена на французский язык Шарлем Анзавуром и исполнена Полем Мориа (музыка) и Мирей Матьё (слова). получила название «Un monde avec toi».

Итальянский перевод песни, сделанный Фредом Бонгусто, имеет название «Ore D’Amore».

Примечания 

Песни на английском языке
Синглы 1968 года
Песни Фрэнка Синатры